Antoine Desilets – fotografo canadese
 Makare Desilets – pallavolista statunitense, di origine figiana
 Patrice Désilets – autore di videogiochi canadese
 Rémy Désilets – politico canadese